Mongay puede referirse a: 

 Mongay, municipio de la provincia de Lérida.
 Mongay, despoblado de la provincia de Huesca.